Куп европских изазивача у рагбију 1996/97. (службени назив: 1996–97 European Challenge Cup) је било премијерно издање овог другог по квалитету, европског клупског рагби такмичења. 

Финале је одиграно у Француској између два француска рагби клуба, а Бургоан је победивши Олимпик Кастр освојио Челинџ куп.

Учесници 

 Динамо Букурешт 
 Конот 
 Петрарка 
 Глазгов 
 Дунвант 
 Бриџенд 
 Њупорт 
 Ебв вејл 
 Њубриџ 
 Свонзи 
 Треорчи 
 Ажен 
 Бордо бегл 
 Бургоан 
 Олимпик Кастр 
 Монтфранд (Клермон) 
 Нарбон 
 Тулон 
 Орел РФК 
 Лондон ајриш 
 Сејл шаркси 
 Бристол шогунси 
 Нортхемптон сеинтси

Групна фаза 

24 Рагби екипе из Европе биле су подељене у 4 групе по 6. Играло се једнокружно без реванша.

Група 1 

Ажен - Њупорт 32-13

Њубриџ - Глазгов 38-62

Сејл - Клермон 12-17

Ажен - Клермон 27-17

Глазгов - Сејл 9-29

Њупорт - Њубриџ 24-9

Клермон - Глазгов 76-9

Њубриџ - Ажен 13-30

Сејл - Њупорт 52-22

Ажен - Сејл 33-16

Њубриџ - Клермон 12-46

Њупорт - Глазгов 25-10

Глазгов - Ажен 23-34

Клермон - Њупорт 55-14

Сејл - Њубриџ 57-34

Група 2 

Бриџенд - Кастр 23-36

Бристол - Треорчи 53-5

Нарбон - Динамо 73-22

Бриџенд - Бристол 30-27

Олимпик Кастр - Динамо 67-6

Треорчи - Нарбон 19-26

Бриџенд - Динамо 24-24

Бристол - Нарбон 16-18

Кастр - Треорчи 61-17

Бристол - Кастр 14-27

Динамо - Треорчи 38-31

Нарбон - Бриџенд 33-17

Динамо - Бристол 19-18

Нарбон - Кастр 11-16

Треорчи - Бриџенд није одиграно

Група 3 
 
Конот - Петрарка 34-12

Орел - Дунвант 32-29

Тулон - Нортхемптон 29-38

Дунвант - Конот 26-9

Нортхемптон - Орел 61-7

Тулон - Петрарка 32-23

Конот - Нортхемптон 11-31

Орел - Тулон 23-28

Петрарка - Дунвант 49-11

Нортхемптон - Дунвант 48-32

Орел - Петрарка 42-25

Тулон - Конот 44-10

Конот - Орел 30-18

Дунвант - Тулон 8-31

Петрарка - Нортхемптон 9-29

Група 4 
 
Бургоан - Бордо 45-22

Глостер - Ебв вејл 59-7

Свонзи - Лондон ајриш 63-38

Ебв вејл - Свонзи 3-32

Глостер - Бордо 10-17

Лондон ајриш - Бургоан 13-34

Бордо - Лондон ајриш 32-6

Бургоан - Ебв вејл 39-3

Свонзи - Глостер 62-12

Ебв вејл - Лондон ајриш 28-20

Свонзи - Бордо 31-31

Глостер - Бургоан 9-24

Бордо - Ебв вејл 93-7

Бургоан - Свонзи 54-19

Лондон ајриш - Глостер 13-29

Завршница такмичења 

Бургоан је на путу до финала надиграо Клермон и Нарбон, а Кастр је био бољи од Тулона и Ажена.

Финале

Референце 

Сезоне купа европских изазивача у рагбију
Рагби у 1996.
Рагби у 1997.